

Naissances 
 Gustav Böß (mort le ), juriste, homme politique allemand, bourgmestre-gouverneur de Berlin
 Stanisław Kochowicz (mort le 2 octobre 1948), militant pour l’indépendance de la Pologne
 Joseph Poux (mort le ), archiviste paléographe français

Décès 
 Fulgence Girard (né le ), romancier, poète, homme politique, journaliste et historien français
 Saint-Marc Girardin (né le ), universitaire, critique littéraire et homme politique français
 Christopher Hansteen (né le ), astronome et physicien norvégien
 Edward Canby (né le ), officier de carrière dans l'armée des États-Unis, général de l'Union dans la guerre de Sécession et les guerres indiennes

Autres événements 
 L'opéra Marie-Magdeleine est offert en version oratorio par le « Concert national » au théâtre de l'Odéon

Voir aussi 
 11 avril
 avril 1873